Příjmení McConnell nese více různých osobností:

 Lee McConnellová (* 1978) – skotská atletka
 Mark McConnell (1961–2012) – americký rockový bubeník
 Mitch McConnell (* 1942) – americký politik
 Page McConnell (* 1963) – americký multiinstrumentalista